Триглав:

 Триглав — бог в мифологии балтийских славян
 Триглав — гора в Словении
 Триглав — итальянский и югославский миноносец
 Триглав — национальный парк в Словении
 Триглав — словенский футбольный клуб из города Крань
 Триглав — сторожевой катер ВМС Словении

См. также 
 Троглав — гора на границе Боснии и Герцеговины и Хорватии.